HVG – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Valan, Honningsvåg, Norvegia